Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1981 – 34. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1981 zostali żużlowcy klubu Falubazu Zielona Góra, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 17 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą Ligę (10 zespołów) i drugą Ligę (7 zespołów). Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Unii Leszno, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Kolejarza Opole. Po osiemnastu kolejkach rozgrywek w I Lidze, w których każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła – po raz pierwszy w historii – drużyna klubu Falubazu Zielona Góra, odnosząc 13 zwycięstw oraz ponosząc 5 porażek. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Włókniarza Częstochowa, a na jego miejsce awansowała drużyna Stali Rzeszów, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Polonii Bydgoszcz pozostał w I Lidze.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1981
1981 w sporcie żużlowym
1981 w polskim sporcie